Nachbarn steht für
nachbarn (Dokumentarsendung) des Bayerischen Fernsehens
Nachbarn (Fernsehserie), australische Seifenoper
Nachbarn (Film), polnischer Spielfilm von Aleksander Ścibor-Rylski (1969)
Nachbarn (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm von Theo Mezger (1970)
Tatort: Nachbarn, deutscher TV-Krimi (2017)
Siehe auch:

Nachbar (Begriffsklärung)
Allein unter Nachbarn 
Höllische Nachbarn 
Unter Nachbarn
Die verrückten Nachbarn
Vorsicht Nachbarn
 Sąsiedzi (Fernsehserie)